Schuldnerverzug bezeichnet:
 allgemein eine Form der Vertragsverletzung
 in Deutschland: Schuldnerverzug (Deutschland)
 in Österreich: Schuldnerverzug (Österreich)
 in der Schweiz: Schuldnerverzug (Schweiz)